Die Liste aktiver Flugzeugträger umfasst die derzeit 50 aktiven Flugzeugträger und Hubschrauberträger, die im Dienst von vierzehn Staaten stehen. Für fünf Staaten befinden sich zurzeit Träger im Bau. Ausgediente Flugzeugträger werden in der Liste historischer Flugzeugträger aufgeführt.

Aktuelle Hubschrauber- und Flugzeugträger

Flugzeugträger im Bau

Flugzeugträger in Konzeption

Siehe auch 
 Liste historischer Flugzeugträger
 Liste der Flugzeugträger der United States Navy
 Flugzeugträgerkampfgruppe

Weblinks 
 Übersicht der Flugzeugträger der US Navy

Einzelnachweise 

Flugzeugtrager
Flugzeugtrager
!Liste